Palácio do Correio-Mor pode referir-se a um dos seguintes edifícios:

 Palácio do Correio-Mor, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.
 Palácio do Correio-Mor, na freguesia de Loures, no concelho do mesmo nome.

Desambiguação